Известные носители:

  (род. 1942) — американский военный, генерал ВВС США.
 Майерс, Ричард (более известен под фамилией Хэлл; род. 1949) — певец, автор песен и басист, одна из важнейших фигур на ранней нью-йоркской панк-сцене.